La notte dei demoni (Night of the Demons) – film del 1988 diretto da Kevin S. Tenney
 Night of the Demons – film del 2009 diretto da Adam Gierasch

Pagine correlate 
 Night of the Demon